Cioara sau Cioară se poate referi la:

 Cioară specie de păsări care fac parte din genul „Corvus”, familia „Corvidae”
 Cioară de semănătură, specie europeană de păsări care fac parte din genul Corvus
 Cioară grivă, pasăre eurasiatică din genul ciorilor
 Valea Ciorii localitate in judetul Ialomița, zona Baragan
 Cioara, Hîncești localitate în Republica Moldova
 Cioara de Sus, Alba, localitate din județul Alba, Transilvania, România

Nume de familie 
 Gheorghe Cioară, demnitar comunist român
 Ion Cioară, general român
 Cioran
 Cioroianu
 Ciorăscu (ex: Florin Ciorăscu)

Altele 
 Cioroiu, sat în județul Olt
 Cioroiu Nou, sat în județul Dolj
 Ciorești, sat în raionul Nisporeni, Republica Moldova
 Ciorescu, sat în municipiul Chișinău, Republica Moldova
 Cioroiași, sat în județul Dolj
 Cioroiașu, sat în județul Olt
 Ciorâca, sat în județul Olt

Vezi și 
 Râul Cioara (dezambiguizare)
 Ciorani (dezambiguizare)
 Ciorăști (dezambiguizare)